Buckhorn Bally bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Bally (Shasta County, Kalifornien)
 Buckhorn Bally (Siskiyou County, Kalifornien)